Příjmení Vveděnskij () má více nositelů:

 Alexandr Ivanovič Vveděnskij (básník) (* 1974), avantgardní ruský básník a dramatik
 Alexandr Ivanovič Vveděnskij (filosof) (1856–1925), ruský filosof a psycholog
 Alexej Ivanovič Vveděnskij (spisovatel) (1861–1913), ruský spisovatel
 Alexej Ivanovič Vveděnskij  (botanik) (1898–1972), sovětský botanik
 Nikolaj Jevgeněvič Vveděnskij (1852–1922), ruský fyziolog

Ruská příjmení